Cap Rock Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cap Rock Butte (Montana)	
 Cap Rock Butte (Texas)